Málaga Airport  (også omtalt: Pablo Ruiz Picasso Airport), (spansk: Aeropuerto de Málaga), er en international lufthavn på Costa del Sol, 8 km sydvest for Málaga og 5 km nord for Torremolinos i Spanien. I 2010 ekspederede den 12.064.616 passagerer og 105.631 flybevægelser, hvilket gjorde den til landets fjerde travleste.

Historie 
Lufthavnen åbnede 9. marts 1919, og er i dag blandt landets ældste der stadigvæk ligger på sin oprindelige placering. Efter nogle testflyvninger i løbet af sommeren, begyndte den franske pilot Didier Daurat 1. september 1919 med flyvninger til byer i blandt andet Frankrig, Marokko og Spanien.

I dag er der rute- og charterflyvninger til Málaga Airport fra de fleste lande i Europa.

Trafiktal 

Ifølge Aena flyver flest passagerer til/fra London Gatwick tæt fulgt af Manchester Airport og Dublin Airport. Andre travle ruter er: London Luton, Aéroport Paris-Charles de Gaulle og Brussels.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Málaga Airports officielle hjemmeside  

Lufthavne i Spanien
Airport
Etableret i 1919